zakładka – używana w celu zaznaczenia miejsca czytania w książce
 zakładka – zapisane w przeglądarce internetowej łącze do określonej strony internetowej 
 zakładka to również potoczne, choć mylące i niepoprawne, określenie
 karty jako elementu GUI
 hiperłącza albo elementu nawigacyjnego (np. menu) na stronie internetowej